Elisabeth Sophie von Sachsen (oder Elisabeth Sophia) ist der Name folgender Personen:

 Elisabeth Sophia von Sachsen-Altenburg (1619–1680), Prinzessin von Sachsen-Altenburg und durch Heirat Herzogin von Sachsen-Gotha
 Elisabeth Sophie von Brandenburg (1589–1629), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Lauenburg
 Elisabeth Sophie von Brandenburg (1674–1748), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Meiningen

Siehe auch 
 Sophie Elisabeth von Brandenburg, durch Heirat Herzogin von Sachsen-Altenburg